ШУС — абревіатура, що має декілька значень.
 ШУС — Школа удосконалення слуху
 ШУС — Шафа управління станком-качалкою, наприклад: ШУС-01